Il doppio femminile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Jana Novotná che hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Zina Garrison 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (terzo turno)
 Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (terzo turno)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (finale)
 Assente
 Gretchen Magers /  Robin White (semifinali)
 Elise Burgin /  Patty Fendick (terzo turno)
 Katrina Adams /  Helen Kelesi (quarti di finale)

 Manon Bollegraf /  Raffaella Reggi (terzo turno)
 Jo Durie /  Lise Gregory (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (quarti di finale)
 Elena Brjuchovec /  Natalija Medvedjeva (terzo turno)
 Brenda Schultz /  Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Mareen Harper (secondo turno)
 Jo-Anne Faull /  Michelle Jaggard-Lai (secondo turno)
 Lori McNeil /  Pam Shriver (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton International Players Championships 1991